Alfords bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alfords (Georgia), im Worth County
 Alfords (Louisiana), im West Baton Rouge Parish
 Alfords Bluff, im Trinity County, Texas – nicht mehr existent
 Alfords Park Mobile Homes Court, im Kenosha County, Wisconsin

Siehe auch:
 Alford